Люди
 Любка Андрій - український поет, перекладач і есеїст.

Села:
 Любка — Київська область, Білоцерківський район
 Любка — Полтавська область, Котелевський район

 Любка — хутір неподалік Києва, що був спалений німецькими військами

Річки:
 Любка — річка в Україні, протікає територією Києва, права притока Ірпеня
 Любка — ліва притока Сейму
 Любка — права притока Стиру

Заказники:
 Любка — гідрологічний заказник у Полтавській області

Рослини:
 Любка — рід багаторічних рослин (орхідей) родини Зозулинцевих.